Матуш Беро (; ) — словацкий футболист, полузащитник нидерландского клуба «Витесс» и сборной Словакии.

Карьера 
Матуш начал заниматься футболом в команде «Тренчин». В чемпионате Словакии дебютировал 21 июля 2013 года в матче против «Спартака» Трнава. В сезоне 2015/16 Беро занял второе-третье место в списке лучших бомбардиров с 15 голами

3 июля 2018 года перешёл в нидерландский «Витесс», подписав с клубом четырёхлетний контракт. 26 июля 2018 года он дебютировал за клуб в Лиге Европы против «Вииторула». 12 августа 2018 года Беро забил свой первый гол за «Витесс» в ворота «Гронингена». В сезоне 2020/21 «Витесс» дошёл до финала Кубка Нидерландов, но проиграл «Аяксу» 1:2. 

27 мая 2016 года Матуш дебютировал за сборную Словакии в товарищеском матче против Грузии.

Достижения 
 «Тренчин»
 Чемпион Словакии (2): 2014/15, 2015/16
 Обладатель Кубка Словакии (2): 2014/15, 2015/16

Статистика 
Статистика выступлений Матуша Беро

Примечания 

Футболисты Словакии
Игроки сборной Словакии по футболу (до 21 года)
Игроки сборной Словакии по футболу
Игроки ФК «Тренчин»
Игроки ФК «Трабзонспор»
Игроки ФК «Витесс»